Ю́рин (Ю́рина) — фамилия.

Известные носители

А 
 Юрин, Алексей Николаевич (1905—1944) — Герой Советского Союза.
 Юрин, Анатолий Поликарпович (род. 1936) — Народный депутат РФ в 1990—1993 гг.

Б 
 Юрин, Борис Андреевич (1914—1942) — Герой Советского Союза.

В

Г

Е 
 Юрин, Евгений Васильевич (1898—1983) — заслуженный деятель искусств РСФСР (1957), народный художник РСФСР (1978).

И 
 Юрин, Иван Алексеевич (1896—1951) — советский генерал, участник Сталинградской битвы, создатель войск связи Войска Польского.
 Юрин, Иван Юрьевич (род. 1998) — белорусский футболист.
 Юрин, Игнат (псевдоним, наст. имя Игнатий Леонович Дзевалтовский; 1888—1925) — польский революционер, советский военный и государственный деятель.
 Юрин, Игорь Станиславович (род. 1982) — казахстанский футболист.

М, Р 
 Юрин, Михаил Петрович (1895—1951) — русский советский поэт и прозаик.
 Юрин, Родион Александрович (род. 1974) — российский актёр.

Юрина 
 Юрина, Алевтина Львовна (род. 1931) — российский палеоботаник, доктор геолого-минералогических наук.
 Юрина, Анна Васильевна (1929—2020) — советский и российский учёный в области овощеводства, доктор сельскохозяйственных наук (1995), профессор УрГАУ, заслуженный агроном РСФСР (1977).
 Юрина, Нина Алексеевна (1929—1999) — российский гистолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ.

См. также